Martin Uher je jméno více známých osob: 

 Martin Uher (dopravce) (* 1963) – autobusový dopravce Pražské integrované dopravy z Mníšku pod Brdy, zpočátku jako živnostník a pak v rámci firmy MARTIN UHER, spol. s r. o. 
 Martin Uher (zpravodajský důstojník) – bývalý důstojník BIS a pozdější důstojník ÚZSI
 Martin Uher (1969) (* 1969) – podnikatel s ropnými produkty z Plzeňska spojený s firmami Solitér s. r. o., Redost s. r. o., Oilmaster s. r. o.
 Martin Uher (cyklista) (* 1986) – závodní cyklista z SK Kaznějov a AC Sparta Praha
 Martin Uher (fotbalista) (1905–1991) – slovenský fotbalista, útočník